(1824–1914) – angielski malarz
 George  (1862–1941) – brytyjski filozof FBA
  (1879–1954) – brytyjski polityk
 George Hicks (1902–1954) – angielski piłkarz
 George Hicks – amerykański zapaśnik